Ламишино — деревня, расположенная в Бужаровском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), зарегистрировано 8 садовых товариществ. С Истрой связана автобусным сообщением (автобус № 32).

Находится примерно в 10 км на север от Истры, на берегу Истринского водохранилища, высота над уровнем моря 193 м.

В деревне действует церковь Иконы Божией Матери Казанская, построенная в 1902—1905 годах архитектором Галецким.

Население

История 
Название села, по одной из версий, происходит от особенностей бывшего русла Истры — якобы здесь, на изгибе берега, плоты, сплавляемые по реке, часто ломались.

Впервые в исторических документах село встречается в 1607 году в приходной книге Патриаршего казенного приказа, об обложении десятиной церкви в вотчине Феодора Львова Плещеева, в селе Богородском (Ламишине тож).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Карта Истринского района Московской области
 

Населённые пункты городского округа Истра